Astra Clément-Bayard  — ныне не существующая французская авиастроительная компания, в период с 1908 по 1922 годы выпускавшая дирижабли.

История 

В 1908 году французский промышленник Адольф Клеман-Баярд, уже добившийся определённого успеха в производстве автомобилей, мотоциклов и велосипедов, обратил своё внимание и на авиастроение. Его первым проектом в этой отрасли стал разработанный Луи Капацца дирижабль в форме двояковыпуклой линзы, который, однако, так и не был построен. Затем, совместно с компанией Astra, он занимался выпуском летательных аппаратов более традиционных схем. Astra производила оболочки, а предприятия Clement-Bayard — мотогондолы и двигатели. Позже, фирма перешла к самостоятельному производству оболочек дирижаблей на новом заводе в Ламотт-Брёй, построенном в ожидании заказов от французской армии, создававшей воздухоплавательные части.

Первый построенный дирижабль — Clément-Bayard No.1 — был предложен французскому правительству, но показался слишком дорогим, поэтому позже был куплен Николаем II для русской армии.

В 1910 году пилотируемый Морисом Клеман-Баярд Clément-Bayard No.2, стал первым дирижаблем, пересёкшим Ла-Манш; он преодолел 380 километров за 6 часов. После этого перелёта, поступил заказ от Армии на три машины.

В 1922 году Astra Clément-Bayard была приобретена компанией Citroën.

Эллинг в Ламотт-Брёй по-прежнему находится в собственности компании Clément-Talbot Ltd.

Дирижабли Clément-Bayard 
Компанией Clément-Bayard всего было построено 7 дирижаблей; все они оснащались двигателями собственного производства.

См. также 
 Société Astra (Société Astra des Constructions Aéronautiques)

Примечания 

Дирижабли
Авиастроительные компании Франции
Astra Clément-Bayard